Zoltán Végh (ur. 7 kwietnia 1971 w Veszprémie) - węgierski piłkarz, grający na pozycji bramkarza. Obecnie gra w Vasasie Budapeszt, dokąd jest wypożyczony z Újpestu Budapeszt.

W reprezentacji Węgier rozegrał 25 spotkań.

Sukcesy 
 2006 bramkarz roku NB I.

Mecze w reprezentacji 

Reprezentanci Węgier w piłce nożnej
Piłkarze Győri ETO FC
Piłkarze Hapoelu Hajfa
Piłkarze Budapesti Vasutas SC
Piłkarze Vasasu SC
Piłkarze MTK Budapest FC
Piłkarze Videotonu FC
Urodzeni w 1971
Ludzie urodzeni w Veszprémie